Tucker může být:

příjmení
 Ben Tucker (1930–2013) – americký jazzový kontrabasista
 Benjamin Tucker (1854–1939) – americký anarchista
 Chris Tucker (* 1971) – americký herec
 Jim B. Tucker (* 1960) – americký psychiatr
 Maureen Tuckerová (* 1944) – americká hudebnice
 Mick Tucker (1947–2002) – anglický bubeník
 Nana Tuckerová viz Nana Visitorová – americká herečka
 Robert C. Tucker (1918–2010) – americký politolog, historik, pedagog a diplomat
 Rolando Tucker (* 1971) – kubánský sportovní šermíř
 Tanya Denise Tucker – americká country zpěvačka

křestní jméno
 Tucker (jméno) – křestní jméno

fiktivní postavy
 Charles Tucker – postava z televizního sci-fi seriálu Star Trek: Enterprise

místní název
 Tucker (Arkansas)
 Tucker (Georgie)
 Tucker (Mississippi)
 Tucker (Utah)
 Tucker County (Západní Virginie)

jiný význam
 Tucker XP-57 – americký projekt stíhacího letounu
 Tucker 48, také Tucker Torpedo – americká značka automobilu

Rozcestníky - příjmení